Agnès Callu (née en 1969), historienne et historienne de l'art française ;
 Jean-Pierre Callu (1929-2014), numismate et historien français ;
 Maggy Callu (née en 1945), judokate belge.

Voir aussi 
 Callu de cabrettu, fromage italien fait à partir de lait cru de chevreau de lait.